Vooronderzoek (hoorspel)
Gerechtelijk vooronderzoek, in het kader van een strafzaak
type van bodemonderzoek, zie Historisch bodemonderzoek (Nederland)